Ahadi est un nom iranien:

  (1962-2016), footballeur iranien ;
 Mina Ahadi (née en 1956), militante iranienne.